

Codici 
 ihp – codice ISO 639-3 della lingua iha

Sigle 
 Indicated horse power – unità di misura
 IHP – International Hydrological Programme, Programma Idrologico Internazionale dell'UNESCO